Dobri Do est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
Dobri Do, un village situé dans la municipalité de Neum, dans le canton d'Herzégovine-Neretva et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
en Serbie
Dobri Do, un village situé dans la municipalité d'Ivanjica, district de Moravica ;
Dobri Do, un village situé dans la municipalité de Kuršumlija, district de Toplica ;
Dobri Do, un village situé dans la municipalité de Pirot, district de Pirot ;
Dobri Do, une localité située sur le territoire de la Ville de Smederevo, district de Podunavlje ;
Dobërdol/Dobri Do, un village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) de Pejë/Peć, district de Pejë/Peć ;
Dobërdol/Dobri Do, un village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) de Podujevë/Podujevo, district de Pristina (selon le Kosovo) ou  district de Kosovo (selon la Serbie).